Bönig oder Boenig ist der Familienname von mehreren Personen:

 Andrea Bönig (* 1964), deutsche Sopranistin und Schauspielerin
 Manfred Bönig (* 1941), deutscher Pastor und Evangelist
 Philipp Bönig (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Bönig (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Winfried Bönig (* 1959), deutscher Organist
 Fabian Boenig (* 1992), deutscher Hip-Hop-Musiker, siehe Shogoon

Siehe auch:
 Böning